Hans Nordin kan avse:

Hans Nordin (backhoppare) (1931–) – en tidigare svensk backhoppare
Hans Nordin (författare) (1952–) – programledare, författare och skribent inom sportfiske